Йилове (, ) — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о Йилове относятся к 1348 году.

География 
Расположен в 8 км к западу от города Дечин, на реке Йиловски-Поток (приток Лабы), на высоте 276 м над уровнем моря, недалеко от границы с Германией.

Население

Города-побратимы 
  Розенталь-Билаталь, Германия

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края
Район Дечин